Tulovići (Banovići, BiH)
Tulovići (Foča-Ustikolina, BiH)
Tulovići, Čajniče, BiH